Сербія () — країна сербського народу.

  — держава в Європі. Постала 2006 року, після відділення Чорногорії

Держави минулого 

  Сербія та Чорногорія — держава, що проіснувала з 2003 до 2006, коли розділилася на Сербію та Чорногорію.

  Сербія Недічева — маріонеткова держава під окупацією Третього Рейху, існувала з 1941 до 1944 р.

  Королівство Сербія — держава, існувала з 1882 до 1918 року, коли об'єднавшись з Державою Словенців, Хорватів і Сербів утворила королівство.

  Князівство Сербія — спершу напівавтономія у Османській імперії, пізніше незалежна держава. Утворене у 1817 р., а з 1882 стало королівством.

  Сербська деспотовина — держава, яка існувала у 1402 – 1459, була завойована Османською імперією.

Регіональні утворення минулого 

  Республіка Сербія — федеральна одиниця, що існувала у 1990—2006 роках, послідовно в складі СФРЮ, СРЮ та СЧГ.

  Соціалістична Республіка Сербія — федеральна одиниця, що існувала у 1943—1990 роках, в складі СФРЮ.

 Нова Сербія — територіальне утворення в складі Російської імперії, існувало в 1751—1764 на українських землях, нині Кіровоградська область.

 Слов'яносербія — територіальне утворення в складі Російської імперії, існувало в 1753—1764 на українських землях, нині Донецька та Луганська області.

Умовні утворення 

 Центральна Сербія — умовно виокремлений регіон в складі Республіки Сербія, куди відносять 17 округів і столичний округ.

 Велика Сербія — політична концепція всіх історичних земель сербського народу.

 Стара Сербія — територія середньовічної сербської держави періоду династії Неманичів (кінець XII-XIV ст.), яка не увійшла до складу автономного сербського князівства при його створенні в 1812-1833 роках.

Астрономічні об'єкти 

 1564 Сербія — астероїд Головного поясу названий на честь країни.

Дивись також 
 Нова Сербія (значення)